Stano ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Stano (1951–1998), US-amerikanischer Serienmörder
 Július Stano (1900–1971), slowakischer und tschechoslowakischer Politiker
 Massimo Stano (* 1992), italienischer Geher